Wöss oder Woess ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth Tschermak-Woess (1917–2001), österreichische Botanikerin
 Fleur Sakura Wöss (* 1953), österreichische Zen-Lehrerin und Buchautorin
 Friedrich von Woess (1880–1933), österreichischer Jurist und Historiker 
 Friedrich Woess (1915–1995), österreichischer Landschaftsökologe 
 Fritz Wöss (Pseudonym von Friedrich Weiss; 1920–2004), österreichischer Schriftsteller
 Josef Venantius von Wöss (1863–1943), österreichischer Kirchenmusiker, Komponist und Verlagsredakteur
 Kurt Wöss (1914–1987), österreichischer Dirigent
 Margareta Wöss (1921–1999), österreichische Musikwissenschaftlerin und Kulturmanagerin
 Rainer Wöss (* 1962), österreichischer Schauspieler
 Richard Wöss (* 1986), österreichischer Handballspieler
 Rosalie Wöss (* 2002), österreichische Judoka

Siehe auch: Wöß